

Geografia 
 Callen – comune francese nel dipartimento delle Landes nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Bryan Callen – attore e comico statunitense
 G. Callen – personaggio della serie televisiva NCIS: Los Angeles, interpretato da Chris O'Donnell
 John Callen – attore e regista teatrale britannico naturalizzato neozelandese
 Michael Callen – cantante, pianista, scrittore e militante contro l'Aids statunitense